Rheita (inslagkrater) - maankrater
 Vallis Rheita - vallei op de maan
 Anton Maria Schyrleus of Rheita - astronoom uit Heilige Roomse Rijk (1604-1660)